Rayan Aït-Nouri (2001), Frans-Algerijns voetballer
 Nouri al-Maliki (1950), Iraaks politicus
 Abdelhak Nouri (1997), Marokkaans-Nederlands voetballer
 Alexander Nouri (1979), Duits-Iraans voetballer en voetbaltrainer
 Amin Nouri (1990), Noors voetballer
 Emin Nouri (1985), Zweeds voetballer
 Michael Nouri (1945), Amerikaans acteur